Kuresoo kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kuresoo (träsk), Viljandi län, 
 Kuresoo (sumpmark), Ida-Viru län, 

Robotskapade Estlandförgreningar